Якимоно:
  — собирательное название для японской керамики (токи) и фарфора (дзики)
 Якимоно — способ приготовления пищи на углях или открытом огне в японской кухне